Casselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jayne Casselman (1960–2016), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Mike Casselman (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 William Allen Casselman (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 William E. Casselman (* 1941), US-amerikanischer Regierungsbeamter, Rechtsanwalt und Rechtsberater des Weißen Hauses

Casselman bezeichnet:
 Casselman (Pennsylvania), einen Bezirk in Somerset County (Pennsylvania)
 Casselman (Ontario), ein Dorf in Ontario 
 Casselman (Fluss) 

Siehe auch:
 Casselmann